Il singolare del torneo di tennis American Airlines Tennis Games 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Alexander che ha battuto in finale Ilie Năstase 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 John Newcombe (semifinali)
 Rod Laver (quarti di finale)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Ilie Năstase (finale)
 Stan Smith (primo turno)
 Marty Riessen (terzo turno)
 Roscoe Tanner (primo turno)

 Harold Solomon (terzo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Cliff Richey (terzo turno)
 John Alexander (Campione)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Erik Van Dillen (secondo turno)
 Assente
 Cliff Drysdale (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

American Airlines Tennis Games 1975